Schweizerei – eigentlich (Berg-)Hof mit Vieh- und Milchwirtschaft – steht für:
 Schweizerei (Gliwice)
 Schweizerei am Schneeberg
 Schweizerei Rosenau 
 Schweizerei (Dresden)
 einen Beruf, siehe Schweizer (Beruf)#Schweizerei

Siehe auch: